

События 
 Консулы: Квинт Фабий Максим Веррукоз (в 5-й раз, патриций) и Квинт Фульвий Флакк (в 4-й раз, плебей); проконсулы: Марк Клавдий Марцелл (на юге Италии), Марк Валерий Левин (на Сицилии), Публий Корнелий Сципион Африканский (в Испании) и Публий Сульпиций Гальба Максим (в Греции); преторы: Гай Аврункулей (на Сардинии), Гай Гостилий Тубул (в Риме), Луций Ветурий Филон (по делам иноземцев и в Цизальпийской Галлии) и Тит Квинкций Криспин (в Капуе); пропреторы: Гай Кальпурний Пизон (в Этрурии), Луций Цинций Алимент (на Сицилии) и Марк Юний Силан (в Испании); курульные эдилы: Луций Корнелий Лентул Кавдин и Сервий Сульпиций Гальба; плебейские эдилы: Гай Сервилий и Квинт Цецилий Метелл; народный трибун: Гай Публиций Бибул; квестор: Гай Фламиний; цензоры: Марк Корнелий Цетег (патриций) и Публий Семпроний Тудитан (плебей).
 Взятие Сципионом Нового Карфагена. Взятие Фабием Максимом Тарента. Ганнибал отошёл в Апулию.
 Римляне овладели главной опорной базой карфагенян в Иберии — Новым Карфагеном.
 Аттал I переправился на Эгину.
 Лето — Филипп V высадился у Ламии в Фессалии. Этолийцы, пергамцы и 1000 римлян во главе с Пиррием выступили против него. Филипп дважды победил Пиррия. Этолийцы укрылись в Ламии. Филипп через Фессалию и Беотию переправился в Эвбею, чтобы не допустить высадки флота Аттала.
 209, ок. — Птолемей IV убил свою сестру-жену Эвридику и влюбился в гетеру Агафоклею. Правителем государства стал брат Агафоклеи Агафокл.
 Из Мидии через безводную пустыню войска Антиоха III вступили в Парфию. Взятие Гекатомпила и подчинение страны.
 Модэ убил своего отца и захватил власть над хуннами. Модэ убил мачеху, брата и старейшин, не желавших повиноваться.
 209—174 — Шаньюй хуннов Модэ.
 Осень — Начало народного восстания в Северном Аньхое во главе с Чэнь Шэном и У Гуаном. Восстание в области Чу (Хэбэй) во главе с Сян Юем. Сян Юй отыскал потомка князей Чу и провозгласил его Хуай-ваном. Помощником его стал Лю Бан.

См. также

Примечания